E31 oder E 31steht für:
 BMW E31, werksinterne Bezeichnung der ersten Baureihe des BMW 8er
 Europastraße 31, von Rotterdam in den Niederlanden nach Hockenheim in Baden-Württemberg
 HMS E31, ein britisches U-Boot
 Polyglanduläre Dysfunktion, eine Stoffwechselkrankheit nach dem ICD-10-Code

E31